Zequinha (1934–2009) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Zequinha (ur. 1938) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Zequinha (ur. 1949) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika